Ексетер има више значења:
 Ексетер
 Ексетер (Њу Хемпшир)
 Ексетер (Калифорнија)
 Ексетер (Илиноис)
 Ексетер (Мисури)
 Ексетер (Небраска)
 Ексетер (Пенсилванија)